Ordery i odznaczenia – odznaczenia nadawane w Afryce
 Ordery i odznaczenia – odznaczenia nadawane w Ameryce Południowej
 Ordery i odznaczenia – odznaczenia nadawane w Ameryce Północnej i Środkowej
 Ordery i odznaczenia – odznaczenia nadawane w Australii i Oceanii
 Ordery i odznaczenia – odznaczenia nadawane w Azji
 Ordery i odznaczenia – odznaczenia nadawane w Europie